Стефан Александров Янчулев е български журналист и публицист от междувоенния период.

Биография 
Янчулев е роден в 1900 година в София. Принадлежи към прилепския род Янчулеви. Племенник е на учителя Димитър Янчулев. Занимава се с журналистика и след Първата световна война сътрудничи на редица вестници и списания. В 1930 година е сред основателите на Кооперация „Родно радио“. В 1935 година е пръв уредник на спортния отдел на новооснованото държавно Радио София.

Сред книгите му са „Борбата за един световен град“ (1945), „Континент без усмивка. (Какво става в Средния Изток)“ (1945).

В началото на 20-те години на XX век Стефан Янчулев е сред основателите на българското скаут движение. Баща е на кмета на София Александър Янчулев.

Родословие

Бележки 

Български журналисти от Македония
Родени в Прилеп
Янчулеви
Български публицисти
Български имигранти от Македония в София
Починали в София